Иван Бурмистров:
 Бурмистров, Иван Алексеевич (1903—1962) — подводник, Герой Советского Союза.
 Бурмистров, Иван Иванович (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны, снайпер-инструктор.
 Бурмистров, Иван Николаевич (1920—2006) — связист, Герой Советского Союза.
 Бурмистров, Иван Степанович (1896—1961) — советский конструктор-артиллерист, дважды лауреат Сталинской премии.